Уравне́ние Шре́дера — Ле Шателье́ — математическое соотношение, описывающее равновесие растворимости в двойных системах при условии, что в жидком состоянии вещества взаимно растворимы при различных температурах, в твёрдом взаимодействие отсутствует, известны теплота и температура плавления растворителя. Уравнение выведено в 1890 году И. Ф. Шредером и независимо от него через год французским химиком Ле Шателье.

Уравнение выражает связь между растворимостью кристаллического тела A при температуре Т (в Кельвинах) равновесия раствора, его теплотой плавления  (в Дж/моль) и температурой плавления :

 

где  принимается постоянной в интервале ,  — молярная доля вещества A в растворе, R — универсальная газовая постоянная. Строгое применение уравнения ограничено идеальными растворами. Построив по уравнению Шредера — Ле Шателье кривые температурной зависимости растворимости для твёрдой фазы каждого из компонентов двойной системы, можно найти эвтектическую точку и получить диаграмму растворимости.

На основании уравнения Шредера — Ле Шателье можно сделать следующие выводы:
 растворимость возрастает с повышением температуры
 твёрдое вещество с высокой температурой плавления менее растворимо, чем вещество с более низкой
 более высокая теплота плавления означает более низкую растворимость

См. также 
 Термический анализ
 Ликвидус

Примечания

Литература 
 
 

Физическая химия
Шредера — Ле Шателье
Шредера — Ле Шателье